Saint-Joachim ist der Name folgender Orte:
 Saint-Joachim (Loire-Atlantique), französische Gemeinde im Département Loire-Atlantique
 Saint-Joachim (Québec), kanadische Gemeinde in der Provinz Québec
 Saint-Joachim-de-Shefford, kanadische Gemeinde in der Provinz Québec